Il termine His Infernal Majesty può riferirsi a:

Satana
La band gothic rock finlandese HIM